BSZ peut désigner :
  (en français, zone sismique de Brawley), une zone tectonique qui relie le sud de la faille de San Andreas à l', en Californie ;
 Bartletts Airport, un aéroport en Alaska, selon le code AITA.

Code IATA des aéroports